Otto navi da guerra della Royal Navy britannica hanno avuto come nome HMS Caroline.

 La prima HMS Caroline è stata una cannoniera da 3 cannoni, precedentemente utilizzata come chiatta, acquistata nel 1794. Venne venduta nel 1802. 
 La seconda HMS Caroline, è stata un'unità di quinta classe da 36 cannoni varata nel 1795 e demolita nel 1815. 
 La terza HMS Caroline è stata un brig da 14 cannoni, precedentemente la francese Affronteur, catturata nel 1803 dalla HMS Doris e demolita nel 1806. 
 La quarta HMS Caroline è stata uno Schooner catturato ai francesi nel 1809 dalla HMS Halifax e rimasto in servizio fino al 1814.
 La quinta HMS Caroline è stata una cannoniera con scafo in legno della classe Albacore varata nel 1856 e demolita nel 1862. 
 La sesta HMS Caroline è stata una cannoniera a vela utilizzata nelle acque della Nuova Zelanda. Venne acquistata nel 1859 e venduta nel 1863. 
 La settima HMS Caroline è stata uno sloop/corvetta ad elica classe Satellite varata nel 1882. Nel 1897 venne assegnata al servizio in porto e utilizzata come nave addestramento, venendo rinominata HMS Ganges nel 1908. Venne rinominata HMS Poweful III nel 1913 e HMS Impregnable IV nel 1919. Venne venduta nel 1929. 
 L'ottava HMS Caroline è un incrociatore leggero classe C varato nel 1914. Dall'inizio degli anni venti è stata utilizzata come comando della Divisione Nordirlandese della Royal Naval Reserve fino al 2010, anno in cui la Divisione si è trasferita a terra nella base denominata HMS Hibernia. 

Caroline